Isojärvi (Janakkala), un lac près de Janakkala en Finlande ;
 Isojärvi, un lac près de Kuhmoinen en Finlande ;
 le parc national d'Isojärvi, qui couvre une partie de ce dernier ;
 Isojärvi (Mäntsälä), un lac près de Mäntsälä en Finlande ;
 Isojärvi (Pomarkku), un lac près de Pomarkku en Finlande.